Gibson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gibson Township (Indiana)
 Gibson Township (Michigan)
 Gibson Township (Ohio)
 Gibson Township (Cameron County, Pennsylvania)
 Gibson Township (Susquehanna County, Pennsylvania)